Такби́р (, арабское произношение [tak.biːr], [tɐɡˈbʲir]) в исламе — возвеличивание Аллаха словами «Алла́ху А́кбар» ( [ʔaɫ.ɫaː.hu ʔak.baru]). В переводе с арабского выражение «Аллаху акбар» означает «Аллах — Велик!» или «Аллах — Величайший». Употребляют как знак радости. Такбир произносят во время азана, намаза, в течение Курбан-байрама, во время зикра. Фраза «Аллаху акбар» написана на флаге нескольких государств. Такбир засвидетельствован Кораном и раннемусульманским преданием, также используют современные мусульманские политические группировки.

Этимология 
«Акбар» — сравнительная и превосходная степень прилагательного каби́р () — «старший», «важнее». В качестве эпитета Аллаха употребляют в значении «Величайший». Фразу «Аллаху акбар» называют «такби́р» ( — «возвеличивание») от того же 3-согласного корня к.б.р. ().

Употребление 
Употребления такбира многообразны; он часто используется как знак радости. В частности, такбир используется как боевой клич исламскими воинами. После важной речи собравшиеся в знак одобрения используют такбир вместо западных аплодисментов; когда оратор заканчивает, кто-нибудь один восклицает: такбир!, на что остальные все хором отвечают: Аллаху Акбар!

Многократное произнесение такбира является одной из характерных особенностей ислама. Его произносят тогда, когда режут скот, мясо которого предназначено в пищу. Она служит одной из основ орнаментов, широко используемых в каллиграфии. Часто повторяемое выражение «Аллаху акбар» в течение Курбан-байрама называется ташрик-такбир.

Намаз 
Слова Аллаху Акбар употребляются и во время намаза. Такбир, который произносят в намазе, является обязательным в самом начале намаза (тахрим) и желательным (сунной) в остальных его частях. Обязательным условием произнесения такбира в намазе является ударение на первую букву а в слове акбар.

Такбир содержится в начале азана и икамата. В азане его произносят четырежды, а в икамате дважды в шафиитском мазхабе и четырежды в ханафитском.

Такбир также читается многократно по окончании молитвы — во время зикра.

Праздник жертвоприношения 
В праздник жертвоприношения и дни ат-Ташрика читается такбир со следующими словами:
«Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля Иляха илля-Ллах, ва-Ллаху Акбар, Аллаху Акбар ва ли-Лляхи-ль-хамд».

Флаги 
«Аллаху акбар» написано на флаге нескольких государств:
  в середине флага Ирака (эти слова — государственный девиз Ирака);
  22 раза в виде особого орнаментального шрифта на нижнем крае зелёной и верхнем крае красной полос флага Ирана;
  в проекте нового флага Афганистана (в последнем случае сочетание Аллаху Акбар употреблено вместе с шахадой, то есть словами «Нет божества, кроме Бога (Творца), и Мухаммад Пророк Его»);
  на красном флаге мятежной пакистанской провинции Вазиристан, которую фактически контролируют талибы.

Гимн Ливии 
Слова «Аллаху акбар» повторяют в припеве гимна Ливии, принятого при Муаммаре Каддафи в 1969 году и употребляют как название этого гимна.

Галерея

Примечания

Литература 

 
 
 

Исламские термины
Арабские фразы
Боевые кличи